Аэропла́н:
 Аэроплан — летательный аппарат.

В кинематографе 
 Аэроплан! — художественный комедийный фильм трио Цукер-Абрахамс-Цукер.
Аэроплан — анимационная студия, известная по созданию мультсериала «Фиксики».

В музыке 
 Аэроплан — музыкальный коллектив.
 Аэроплан — песня советской музыкальной группы «Браво».